Sericoceros — род перепончатокрылых из семейства настоящих пилильщиков.

Систематика 
Виды рода:
 Sericoceros albicollis
 Sericoceros alternator
 Sericoceros brasilianus
 Sericoceros calanticatus
 Sericoceros dimidiatus
 Sericoceros ecuadoriensis
 Sericoceros edwardsii
 Sericoceros gibbus
 Sericoceros krugii (Cresson, 1880)
 Sericoceros mexicanus (Kirby, 1882)
 Sericoceros nigripalpis
 Sericoceros nigrorubra
 Sericoceros obscurus
 Sericoceros palliditarsis
 Sericoceros pronotatus
 Sericoceros rufoniger
 Sericoceros sutus
 Sericoceros tannuus
 Sericoceros villetanae
 Sericoceros vumirus
 Sericoceros zonorus

Примечания 

Аргиды
Роды перепончатокрылых